Branko Milisavljević – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Miloš Milisavljević – calciatore serbo
 Nemanja Milisavljević – calciatore serbo